Тринадесетите летни параолимпийски игри ще се проведат в Пекин от 6 до 17 септември 2008. Както и на обикновената олимпиада, която ще се проведе по-рано в Китай – конният спорт ще се проведе в Хонконг, а ветроходството в Цингтао.

Олимпийски спортове 
В програмата са включени 20 спорта. Това са:

Дебют в програмата прави гребането.

Календар

Класиране по медали

Българско участие 
На параолимпиадата ще участват 8 български спортисти. Това са:
 Иванка Колева – олимпийска шампионка от Сидни'2000 и носителка на множество медали от международни турнири
 Дечко Овчаров – европейски шампион и втори в света в хвърляне на копие и на диск
 Стела Енева – световна шампионка в хвърляне на диск и тласкане на гюле
 Даниела Тодорова – хвърляне на копие
 Радостина Иванова – 100 м и дълъг скок
 Мустафа Юсеинов – 8-и на игрите „Атина 2004“, сребърен медалист от световното през 2006 в хвърляне на диск
 Спас Спасов – вдигане на тежести
 Радослав Златанов – 100 и 200 м

Вижте също 
 Летни олимпийски игри 2008

Външни препратки 
 Официална страница 

Параолимпийски игри
Олимпийски игри в Китай